Symfonie nr. 14 (Aho), een symfonie van de Finse componist Kalevi Aho 
 Symfonie nr. 14 (Badings), een symfonie van de Nederlandse componist Henk Badings  
 Symfonie nr. 14 (Brian), een symfonie van de Britse componist Havergal Brian
 Symfonie nr. 14 (Coates), een symfonie van de Amerikaanse componiste Gloria Coates
 Symfonie nr. 14 (Haydn), een symfonie van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn
 Symfonie nr. 14 (Hovhaness), een symfonie van de Amerikaanse componist Alan Hovhaness
 Symfonie nr. 14 (Karamanov), een symfonie van de Russische componist Alemdar Karamanov
 Symfonie nr. 14 (Langgaard), een symfonie van de Deense componist Ruud Langgaard 
 Symfonie nr. 14 (Mjaskovski), een symfonie van de Russische componist Nikolaj Mjaskovski
 Symfonie nr. 14 (Mozart), een symfonie van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart
 Symfonie nr. 14 (Pettersson), een symfonie van de Zweede componist Allan Pettersson
 Symfonie nr. 14 (Segerstam), een symfonie van de Finse componist Leif Segerstam
 Symfonie nr. 14 (Sjostakovitsj), een symfonie van de Russische componist Dmitri Sjostakovitsj 
 Symfonie nr. 14 (Weinberg), een symfonie van de Russische componist Mieszyslaw Weinberg 

A 14